Фінкельштейн (Борович) Бори́с О́сипович (, Одеса — †23 вересня 1938, Київ) — український бібліотекознавець, книгознавець, бібліограф. Представник демократичної течії нової педагогіки, один із фундаторів теорії та практики предметної каталогізації. Засновник консультаційного відділу Харківської державної бібліотеки.

 Фінкельштейн Борис Миколайович (1902–1962) — радянський фізик.
Ізраель Фінкельштейн (1949, Тель-Авів) — директор археологічного інституту Тель-Авівського університету.

 Норман Фінкельштейн (нар. 1953) — американський політолог і автор декількох праць з історії арабо-ізраїльського конфлікту.

 Фінкельштейн Мордух Шаєвич (псевдонім Юхим Маркович Мартич, 1910–1981) — український радянський письменник.

Прізвища